Timoclea är ett släkte av musslor som beskrevs av Brown 1827. Timoclea ingår i familjen venusmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Venusmusslor
Timoclea